Зброя муїсків — численні види зброї наступального та оборонного характеру, що застосовувалися в військам чибча-муїсків. Була відома захисна амуніція. Переважно представляла собою дещо вдосконалене мисливське принаддя.

Атакувальна зброя 
Озброєні вони важкими бойовими палицями з пальмової деревини, кам'яними сокирами, дерев'яними кийками, довгими піками і списами, на які насаджені гострі наконечники із загартованого на огні чорного дерева або з каменю. Для останніх застосовувалися кремінь, але частіше флінт. У крайніх випадках застосовувалися обсидіанові ножі.

Потужною зброєю була пристосування для метання дротиків з загартованим кінцем відома як списокидальня (tiradera). За допомогою неї кидалися також короткі списи з кам'яним накінечником. Її робили за допомогою оленячих рогів. Іншою метальною зброєю була праща, яку робили зі шкіри та волосин рослин, зокрема агави. Вояки-муїски за допомогою неї кидали у ворогів каміня, яке зберігалася у панцирях броненосців, що вісили біля поясу. Широко застосовувалися луки зі стрілами, видувні трубки.

Захисна амуніція 
У кожного вояка був дерев'яний щит, у більш вправних — обтягнутий шкірою тварини, і звитяжних — шкурами ягуарів, оленів і пум. Щити мали цілком певне «гербове забарвлення», по якому можна було визначити, до якого касіка належить даний вояк. У багатьох були шоломи, проте їх міць та якість була різна: застосовувалися дерев'яні, очеретяні, із золота. Найзнаменитіші вояки прикрили груди і спину простьобаними накидками з бавовни.

Джерела 
 Broadbent, Sylvia 1964: Los Chibchas: organización socio-política. Série Latinoamericana 5. Bogotá: Facultad de Sociología, Universidad Nacional de Colombia.
 PRECOLOMBIA Introducción al estudio del indígena Colombiano. Autor: Teresa Arango Bueno Ed. Sucesores de Rivadeneyra S. A. 1954

Чибча
Середньовічна зброя